

Населені пункти та їхні частини

 Балиці — село в гміні Яніково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Балиці — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Балиці — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Балиці — частина села Вісньова в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки